Њубург има више значења:
 Њубург (Шкотска)
 Њубург (Њујорк)
 Њубург (Индијана)